Pad – rzeka w północnych Włoszech,
 Pad – jednostajny dźwięk uzyskiwany poprzez syntezator
 Powszechny dostęp do defibrylacji (PAD).
 Choroba tętnic obwodowych (peripheral artery disease)
Urządzenia wskazujące:
 touchpad –  panel dotykowy spotykany często w laptopach,
 dżojpad (gamepad, pad) –  rodzaj kontrolerów gier wideo,
 D-pad – element kontrolerów gier wideo, w Polsce szerzej znany jako „krzyżak” lub „krzyżyk”.